Osoby o tym nazwisku:
 Jan Branecki – rzymskokatolicki duchowny
 Jerzy Branecki – polski szlachcic, poseł na Sejm